Гра́велис () — латышский фамилия. Известные носители:

  (1900—?) — латышский легионер.
 Гравелис, Вольдемар — латышский футболист.
 Гравелис, Гинтс (род. 1980) — латышский актёр.
 Гравелис, Петерис (1919—1995) — латышский оперный певец и педагог.